Storbritanniens Grand Prix 2021 (officielt navn: Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 18. juli 2021 på Silverstone Circuit i Silverstone, England. Det var det tiende løb i Formel 1-sæsonen 2021, og 75. gang at Storbritanniens Grand Prix blev arrangeret.

Ræset var første gang at Formel 1 kørte efter Sprint Race formatet, hvor at et 'miniræs' blev kørt om lørdagen, med en distance svarende til ca. 1/3 af det normale grand prix. Resultatet af dette sprint ræs dannede derefter hvor kørerne startede til grand prixet.

Kvalifikation 

Noter:

 - Kvalifikationen bestemer kørerenes startplads til Sprint Race, ikke til Grand Prixet.

Sprint Race 

Noter:

 - George Russell blev givet en 3-plads straf for at være skyld i et sammenstød med Carlos Sainz Jr.

 - Sergio Pérez udgik af ræset, men blev klassificeret som færdiggjort, i det at han havde kørt mere end 90% af løbsdistancen. Han måtte starte grand prixet fra pit lane efter at have skulle erstatte motoren i hans bil.

Resultat 

Noter:

 - Sergio Pérez satte den hurtigste omgang, men blev ikke givet et ekstra point for det, da point for hurtigste omgang kun gives hvis køreren slutter i top 10 i ræset.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2021
Storbritanniens Grand Prix